Protathlima A’ Kategorias (2020/2021) – 83. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. Format rozgrywek liczył 14 zespołów. Składały się one z dwóch części. W pierwszej z nich drużyny rozgrywały ze sobą dwa mecze w tradycyjnym systemie kołowym (26 kolejek).

Po 26. kolejce zespoły przystępowały do rywalizacji w drugiej części, w której 14 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy, w których rozgrywają mecze w systemie kołowym o następujące pozycje:

 w grupie mistrzowskiej o miejsca 1. – 6. (za zdobycie pierwszego miejsce zespół zyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów UEFA (2020/2021)
 w grupie spadkowej o miejsca 7. – 14. (4 najniżej sklasyfikowane drużyny spadały z ligi)

Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Omonii Nikozja po raz 21 w historii.

Drużyny

Tabela

Rezultaty

Druga runda

Grupa mistrzowska

Tabela

Wyniki

Grupa spadkowa

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Źródło:

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 na Cyprze
2021 na Cyprze